Polska: 
 Kulików – wieś w woj. lubelskim, w pow. zamojskim, w gminie Sułów 

Ukraina:
 Kulików – osiedle typu miejskiego na Ukrainie, obwód lwowski, rejon żółkiewski
 Kulików – wieś na Ukrainie, obwód lwowski, rejon radziechowski
 Kulików – wieś na Ukrainie, obwód tarnopolski, rejon krzemieniecki
 Kulików – stacja kolejowa w miejscowości Mierzwica, w rejonie żółkiewskim, w obwodzie lwowskim